Le Liang postérieur (386-403) est un royaume chinois de la période des Seize Royaumes.
Les Liang postérieurs (907-923) sont une dynastie chinoise de la période des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes.